

Persone 

 Alessandra Barreca – calciatrice italiana
 Antonio Barreca – calciatore italiano
 Ferruccio Barreca – docente italiano di archeologia fenicio-punica
 Gina Barreca – docente e umorista americana

Altro 
 Barreca – museo archeologico di Sant'Antioco
 Barreca – 'ndrina di Reggio Calabria